Змагання проводилися 27 серпня

Медалісти

Фінали

Результати

Татамі A 
First round fights

Татамі B

Татамі C 
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Раунд 1
| RD2=Чвертьфінал
| RD3=Півфінал
| RD4=Фінал

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team01= David Larose
| RD1-score01=001
| RD1-team02= Paweł Zagrodnik
| RD1-score02=010

| RD1-team03= Bruno Luzia
| RD1-score03=101
| RD1-team04= Asa Weithers
| RD1-score04=000

| RD1-team05= Sergiu Oleinic
| RD1-score05=000
| RD1-team06= Ебінума Масасі
| RD1-score06=101

| RD1-team07= Ben Magagula
| RD1-score07=000
| RD1-team08= Ricardo Valderrame
| RD1-score08=102

| RD1-team09=
| RD1-score09=010
| RD1-team10= Ian Sancho
| RD1-score10=000

| RD1-team11= Thor Nielsen
| RD1-score11=000
| RD1-team12= Houd Zourdani
| RD1-score12=001

| RD1-team13= Elie Norbert
| RD1-score13=000
| RD1-team14= Sugoi Uriarte
| RD1-score14=100

| RD1-team15= Ousmanou Adamou
| RD1-score15=000
| RD1-team16= Islam Baialinov
| RD1-score16=100

| RD2-team01= Paweł Zagrodnik
| RD2-score01=100
| RD2-team02= Bruno Luzia
| RD2-score02=001

| RD2-team03= Ебінума Масасі
| RD2-score03=100
| RD2-team04= Ricardo Valderrame
| RD2-score04=000

| RD2-team05=
| RD2-score05=100
| RD2-team06= Houd Zourdani
| RD2-score06=000

| RD2-team07= Sugoi Uriarte
| RD2-score07=000
| RD2-team08= Islam Baialinov
| RD2-score08=000

| RD3-team01= Paweł Zagrodnik
| RD3-score01=000
| RD3-team02= Ебінума Масасі
| RD3-score02=100

| RD3-team03=
| RD3-score03=000
| RD3-team04= Sugoi Uriarte
| RD3-score04=100

| RD4-team01=

Татамі D 
First round fights

Посилання 
 Draw